Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года — 2-й турнир Азиатского кубка вызова среди молодёжи под эгидой ИИХФ, проходивший с 7 по 9 июня 2013 года в Хабаровске, Россия. Для участия в турнире вновь была приглашена сборная команда МХЛ — «Красные Звёзды», составленная из игроков команды «Амурские Тигры». Победу одержала сборная Японии, одержавшая две победы на турнире. В решающем матче японцы одолели команду «Красные Звёзды» со счётом 6:4. Лучшими бомбардирами турнира стали игроки сборной Японии — Юсиро Хирано и Сюн Татэда, набравшие по 4 (2+2) очка за результативность.

Арена 
Все матчи кубка прошли в «Платинум Арене».

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+11).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 
 
 

М